Сокращение ЦП или Цп может означать:
 Цветовой показатель крови (Цп) — параметр исследования крови, выражающий относительное содержание гемоглобина в одном эритроците.
 Центральный процессор — электронный блок либо микросхема, исполняющая машинные инструкции (код программ); главная часть аппаратного обеспечения компьютера.
 Центристская партия Эстонии — левоцентристская, социально-либеральная партия в Эстонии.
 Церебральный паралич — нарушение двигательных функций и координации, вызванное повреждением головного мозга.
 Цирроз печени — хроническое заболевание печени.
 Цифровой потенциометр — электронная схема с цифровым управлением, имитирующая функциональность аналогового потенциометра.
 Цифровое производство — концепция организации производства на основе интегрированных компьютерных технологий.
 Цифровые профессии - государственная программа РФ дотационного и бесплатного обучения в онлайн школах ИТ профессиям. Запись через Госуслуги.

См. также 
 VC.ru (до сентября 2015 года — «Цукерберг позвонит», сокр.ЦП) — популярное интернет-издание о стартапах и IT-бизнесе.